Преображенское содружество малых братств — российская религиозная организация, основанная в 1960-е годы Георгием Кочетковым (впоследствии принял сан) и окончательно сформировавшееся в 1990 году. В качестве основной цели братства заявляется содействие возрождению полноты жизни Церкви и всех служений в ней (в частности, возрождению православной миссии, полноценной катехизации, основанной на святоотеческой традиции, общинно-братской жизни и др). На данный момент представители Преображенского братства участвуют в работе Межсоборного присутствия Русской православной церкви и Совета православных общественных объединений.

История Содружества 
Вторая половина 60-х годов XX века — начало истории Преображенского братства, когда его основатель Юрий Серафимович Кочетков — будущий священник отец Георгий — а затем и несколько его друзей стали верующими людьми и вошли в Церковь. Вскоре была создана первая община. Отец Георгий и его близкие друзья стали обращаться за помощью, поддержкой и научением к архимандриту Тавриону (Батозскому), протоиерею Всеволоду Шпиллеру, протопресвитеру Виталию Боровому, архиепископу Михаилу (Мудьюгину), академику Сергею Аверинцеву и др.
В конце 1970-х годов сложился огласительный цикл из бесед и регулярного посещения храма для людей, ищущих серьёзной подготовки к принятию святого крещения в соответствии с учением Церкви, как это было в первые века христианства.
Постепенно сложилось неформальное братство, состоящее из небольших общин (10-25 человек). Главный стержень жизни общин — общение, взаимная поддержка в церковной жизни, в личностном духовном росте. Братство объединяет людей общим служением.
В начале 1990-х годов Русской православной церкви по ходатайству братства были переданы четыре московских храма: Рождественский собор Рождественского монастыря, Владимирский собор бывшего Сретенского монастыря, храм преподобного Феодора Студита и храм Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках.

Практически сразу во всех храмах стали совершаться богослужения, в которых прихожане участвовали самым непосредственным образом, что выражалось в чтении вслух священнических молитв, исполнении песнопений не только хором храма, но и всеми присутствующими, чтении Евангелия по-церковнославянски и по-русски, проповедях после каждого чтения Священного писания.
Начиная с 1993 года Сретенско-Преображенское братство пережило несколько «волн» гонений. Братство восстанавливало храмы, а их у него отбирали один за другим. Гонения достигли пика в 1997 году, когда был наложен временный запрет в священнослужении духовного попечителя братства священника Георгия Кочеткова и отлучение от причастия самых активных членов братства и прихода храма Успения Богородицы в Печатниках (12 человек) по ложному обвинению. После снятия прещений в 2000 году была предпринята не увенчавшаяся успехом попытка доказать, что в работах отца Георгия содержатся ереси.

Преображенское братство стало Содружеством малых православных братств. В развитии оно опирается на опыт некоторых братств и общин, прежде всего близких по времени — существовавших в разных странах, в разных Поместных церквах, но очень близких друг к другу по внутреннему опыту своей жизни: Крестовоздвиженское братство Николая Неплюева, община священномученика Сергия Мечёва, община архимандрита Сергия (Савельева), община священномученика Анатолия Жураковского.

Основные принципы жизни Преображенского братства

Основные принципы жизни Преображенского братства 
 Церковность
 Личностность
 Неиерархичность
 Ответственность
 Служение
 Непрестанное обновление и целостное воцерковление жизни

 Из этого вытекает
 Единая жизнь братьев и сестёр во Христе, включая жизнь в общинах и группах, малых и большом братствах, основанная на общении, братской агапической (всеобъемлющей) и дружеской любви и личном иночестве.
 Свидетельство о спасении во Христе, «благовестие Царства» словом, делом и жизнью.
 Стремление к простоте и открытости во Христе и созидание христианского единства
 Участие в евхаристическом и литургическом возрождении
 Мирное и непримиримое противостояние злу в церкви и обществе

Основные направления деятельности

Миссия и катехизация 
Миссия и катехизация в Содружестве считается одним из главных направлений деятельности.
В рамках Содружества существует православное миссионерское общество во имя свт. Иннокентия Московского, цель которого формулируется как совместное распространение всеми его членами спасительной христианской веры и утверждение проистекающей из неё нравственности на Российской земле и в других странах и народах через проповедь Евангелия. Задачи Общества: осуществление как внешней — к неверующим, агностикам и инаковерующим (то есть нехристианам), так и внутренней миссии — к верующим, но не воцерковленным людям. Миссия осуществляется в отношении всех людей: мужчин и женщин, детей и стариков, инвалидов, заключенных, служащих в армии и др.
Системе катехизации, созданной свящ. Георгием Кочетковым и практикующейся в братстве, больше 40 лет. Она основана на святоотеческих принципах, а также на опыте таких выдающихся русских миссионеров и катехизаторов, как свт. Стефан Пермский, свт. Иннокентий Московский, свт. Николай Японский, прп. Макарий Алтайский и др. В течение примерно года катехумены изучают Священное писание Ветхого и Нового завета, вникают в дух и смысл храмового богослужения и личной молитвы, учатся исполнять заповеди Божьи в своей жизни, обретают опыт общинно-братской и приходской жизни.
Миссию и катехизацию Содружества организуют и осуществляют малые братства. Таким образом, за научение христианской вере и жизни и за воцерковление оглашаемых взрослых и детей несет ответственность реальное церковное сообщество.
При Свято-Филаретовском православно-христианском институте, который поддерживается Преображенским братством, существует методический центр по миссии и катехизации, который оказывает постоянную методическую помощь в проведении катехизации малым православным братствам Содружества. Центр собирает и изучает опыт миссии и оглашения в различных православных приходах и братствах, а также инославный опыт, а также проводит аттестацию катехизаторов перед началом их деятельности.

Молитва и богослужение 
Содружество поддерживает и содействует восстановлению преимущественно нарушаемых церковных традиций:
 общее пение,
 чтение евхаристического канона и других общих молитв вслух,
 общенародное целование мира,
 проповедь после чтения Писания,
 «пасхально» постоянно открытые царские врата,
 служение Утрени утром, а Вечерни — вечером.

Также Преображенское братство поддержало издание семитомной серии переводов православного богослужения с греческого и церковно-славянского на русский язык (издательство СФИ), в которых содержатся чины: Вечерни и Утрени; Литургии Иоанна Златоуста; Литургии Василия Великого; Литургии св. апостола Иакова и преждеосвященных даров; Крещения и Миропомазания; Покаяния, брака, елеосвящения, поставления на служение церкви; основные требы.

Духовное образование 
Члены Преображенского братства считают, что все верующие, в том числе миряне — мужчины и женщины, должны иметь возможность получать качественное духовное образование. Поэтому ещё в 1988 г. подпольно был открыт Свято-Филаретовский православно-христианский институт (тогда — Московская высшая православная школа).

Воцерковление детей и молодежи 
Забота о воцерковлении детей и молодёжи существовала в Преображенском братстве с момента образования небольшого братского круга, сложившегося вокруг будущего священника Георгия Кочеткова в 70-х гг. XX века. Определяющим мотивом в этом было не только стремление воспитать своих детей в вере, но и передать им любовь к церкви, чтобы они, став взрослыми, могли полноценно и ответственно войти в неё. Уже в 70-х и 80-х гг. в этом кругу устраивались христианские детские праздники, общинные встречи с детьми. Более широкая, разнообразная деятельность началась одновременно с образованием Преображенского братства в 1990 г.: детско-юношеская работа стала бурно развиваться одновременно по нескольким самостоятельным направлениям: воскресная школа; скаутские отряды; православный детский сад; семейное направление (круг из нескольких семей верующих родителей вместе с детьми); молодёжная группа и пр..

Собирание опыта новомучеников и исповедников российских 
В связи с тем, что наследие новомучеников и исповедников имеет и общечеловеческое значение, но до сих пор недостаточно изучено, члены братства тщательно изучают опыт жизни новомучеников и исповедников Российских с тем, чтобы он находил своё воплощение в современной жизни церкви. Особое внимание уделяется наследию свт. Вениамина (Казанского), свт. Симона (Шлеёва), свт. Фаддея (Успенского), свщмч. Анатолия Жураковского, прпмч. Марии Скобцовой, свщмч. Сергия Мечёва и др.

Международные конференции и встречи 
С 1991 г. Преображенское братство вместе со Свято-Филаретовским институтом проводит международные научно-богословские и практические конференции по самым различным темам церковной жизни. Экклезиологическая проблематика является для братства приоритетной, поскольку напрямую связана с возрождением Русской православной церкви, духовной жизни в российском обществе. 
В последние годы конференции проводились по следующим темам:
 «Старшинство и иерархичность в церкви и обществе» (2010 г.);
 «Служение Богу и человеку в современном мире» (2011 г.);
 «Люди свободного действия. Неожиданные пути возрождения человека и общества» (2014 г.);
 «Дружеский круг как начало соборности и солидарности в России» (2016 г.).

Преображенское братство проводит встречи и семинары в Москве и других городах, посвященные истории России и Русской Православной Церкви, новомученикам и исповедникам Российским, памяти жертв политических репрессий, а также известным деятелям культуры и искусства. Братство организует поездки на места массовых захоронений жертв политических репрессий, экскурсии по мемориальным комплексам памяти новомучеников и исповедников Российских. В 2009 г. Преображенское содружество проводило встречи и акции против смертной казни.

Приобщение к православной аскетической традиции 
В Преображенском братстве создано братство «Трезвение», которое помогает воцерковленным людям освобождаться от зависимостей (пьянство, курение и пр.), основываясь на святоотеческом аскетическом опыте.

Благотворительность и милосердие 
Члены Преображенского братства ведут благотворительную работу в больницах, домах престарелых, хосписе, детских домах и т. п..

Информационная и просветительская деятельность 
К информационные ресурсам Преображенского братства относятся журнал «Православная община» (1990—2000), газета «Кифа» (названная от греческого λίθος — камень, синоним этого слова πέτρα — Пётр, имя данное Христом своему апостолу), сайт Преображенского братства, сайт Свято-Филаретовского православно-христианского института.

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт духовного попечителя Преображенского братства священника Георгия Кочеткова 
 Наше движение возникло естественно 
 Этого я ждал всю жизнь 
 Непростой разговор об отмене смертной казни. А. Г. Гордон и свящ. Георгий Кочетков 
 Из доклада руководителя методического центра по миссии и катехизации при СФИ В. И. Якунцева «Критерии готовности к таинству Крещения в огласительных школах Древней Церкви» на XVIII Рождественских чтениях 
 «Возможная система оглашения в Русской православной церкви в современных условиях» 
 Живая традиция катехизации 
 Фильм «Разоблачение. Pro et Contra» о том, что же на самом деле произошло 29 июня 1997 года в храме Успения в Печатниках

Православные братства